De Rally van Sardinië 2004, formeel 1º Supermag Rally Italia Sardinia, was de 1e editie van de Rally van Sardinië en de dertiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2004. Het was de 388e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Olbia.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Rally in 2004
Rally van Sardinië
Olbia